Алькаррас (, )  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сегрия. Занимает площадь 114,82 км². Население — 8029 человек (на 2010 год).
В деревне происходит действие фильма Алькаррас

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina oficial de l'Ajuntament
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya

Муниципалитеты Льейды